Pechel ist der Familienname folgender Personen:

 Madleen Pechel (1905–1991), deutsche Sekretärin und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Peter Pechel (1920–1997), deutscher Journalist und Moderator
 Rudolf Pechel (1882–1961), deutscher Journalist und Widerstandskämpfer
 Susanne Pechel (* 1966), deutsche Tropenmedizinerin und Musikerin, Gründerin der Hilfsorganisation "Christlicher Entwicklungsdienst CED"